Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Barmin – radziecki oficer, funkcjonariusz wywiadu wojskowego, działacz emigracyjny, pisarz i publicysta
 Władimir Barmin – radziecki naukowiec